А́йбунар — доисторический рудник для добычи меди близ города Стара-Загора.

Айбунар или Мечи Кладенец находится на севере современной Болгарии, является одним из наиболее ранних свидетельств металлургии в Европе, датируется приблизительно IV тысячелетием до н. э. Рудник представляет собой в настоящее время ряд больших ям, некоторые из которых достигают диаметра 30 м и глубины 27 м. Было выявлено 11 древних выработок. Большая часть длиной по 15–20 м (самая длинная 100 м) и шириной до 10 м. Они вытянуты цепочкой на протяжении 1,5 км. Медь из Айбунара расходилась на север и северо-восток более, чем на 1000 км, а золото концентрировалось в руках местной знати. Помимо меди в руде присутствует свинец, золото, цинк.

Этота археологическая находка была от­крыта и ис­сле­до­вана советско-болгарской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ци­ей в 1971–74 годах.

Про­ход­ка, в этом доисторическом руднике во времена его функционирования, осу­ще­ст­в­ля­лась ро­го­вы­ми кир­ка­ми, мед­ны­ми кай­ла­ми, а су­хое обо­га­ще­ние руд ве­лось мас­сив­ны­ми ка­мен­ны­ми мо­ло­та­ми. Все эти ору­дия най­де­ны в карь­е­рах. Предпологаемый объ­ём добытой гор­ной мас­сы со­ста­вил 20–30 тысяч тонн, а пред­по­ло­жи­тель­ная вы­плав­ка меди – до 700–1000 тонн. Ви­ди­мо, по ри­туаль­ным со­об­ра­же­ни­ям,  по окон­ча­нии основных ра­бот, древ­ние гор­ня­ки за­сы­па­ли от­ра­бо­тан­ные карь­е­ры «пус­той» по­ро­дой. По­гре­бе­ния шах­тё­ров так же происходили внут­ри карь­е­ров. В  ок­ре­ст­но­стях Айбунара найдены по­се­ле­ния того вре­ме­ни гу­мель­ниц­кой куль­ту­ры со мно­же­ст­вен­ны­ми на­ход­ка­ми ми­не­ра­лов, од­на­ко плав­ка про­из­во­ди­лась вда­ли от руд­ни­ка.

Примечания

См. также 
 Рудна-Глава

Ссылки 
 http://oikumen-doklad.blogspot.com/2007/03/vi-iii.html
 http://mathildasanthropologyblog.wordpress.com/tag/prehistory/
 https://web.archive.org/web/20090709135159/http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN
 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WH8-45GMGXD-R&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=955518657&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=21f3564a5c6bda9dd078d9b5f36818b3
 https://web.archive.org/web/20081019211610/http://www.novelguide.com/a/discover/aneu_01/aneu_01_00074.html

Европа медного века
Доисторические шахты
Археологические объекты в Болгарии
Рудники
Балканский неолит